Даниэ́ль Бовуа́ (род. 04.05.1938, Аннезен) — французский историк, специалист по Украине и Польше.

Биография 
Даниэль Бовуа родился во французском городе Аннезен в семье шахтёра. Обучался в лицее города Бетюн, а далее изучал славистику в Университете Лилля, где, в частности, занимался русским и польским языками.

В 1969—1972 годах работал директором Французского центра при Варшавском университете.
В 1977 году, в Сорбоне защитил докторскую диссертацию по теме: «Просвещение и общество в Восточной Европе, Виленский университет и польские школы Российской империи (1803—1832)».
В 1978-79 годах преподавал в Университете Нанси II.
С 1979 по 1994 год читал лекции за пределами Франции: в Польше, США, России, Украине, Бельгии, Болгарии, Германии, Англии и Италии.
С 1994 года — профессор и директор Центра истории славян в Сорбонне.

Научная деятельность 
Научные интересы Даниэля Бовуа касаются изучения истории Польши, Украины и Литвы, включая их отношения с Россией. Он является автором более 170 научных работ вышедших на французском, английском, польском, русском и украинском языках.

Основная библиография 
 Lumières et société en Europe de l’Est : l’université de Vilna et les écoles polonaises de l’Empire russe, diffusion Honoré Champion, 2 vol., Paris, 1977.
 Jean Potocki, Voyages en Turquie, au Maroc, au Caucase et en Chine, Fayard, 2 vol., Paris, 1980.
 Pologne : l’insurrection de 1830—1831 et sa réception en Europe, Presses universitaires de Lille, Lille, 1982. Ouvrage collectif. Actes du colloque organisé par D. Beauvois en 1981 à l’Université de Lille III).
 Stanisława Przybyszewska, L’Affaire Danton, L'Âge d’Homme, Paris, 1983.Traduction.
 Le noble, le serf et le revizor, éditions des Archives contemporaines, Paris, 1985.
 Polacy na Ukrainie 1831—1863, Institut Littéraire, Kultura, Paris,1987.
 Poètes de l’Apocalypse. Recueil de poésies polonaises et hébraïques, Septentrion, Lille,1995.
 Les confins de l’ancienne Pologne, Septentrion, Lille, 1995.
 Coécrit avec Jerzy Kłoczowski et Yves-Marie Hilaire, Regards sur l’indomptable Europe du Centre-Est du à nos jours, Revue du Nord, Paris, 1996.
 Histoire de la Pologne, Hatier, Paris, 1996.
 La bataille de la terre en Ukraine, Septentrion, Lille,1998.
 Pouvoir russe et noblesse polonaise en Ukraine 1793—1830, Éditions du CNRS, Paris, 2003.
 La Pologne : histoire, société, culture, Éditions de La Martinière, Paris, 2004.Réédité en 2005.
 Coécrit avec Sophie Barthélemy, Ewa Manikowska et Agnieszka Morawinska, Semper Polonia, Somogy, Paris, 2004.
 Coécrit avec Jerzy Kłoczowski et Natalia Aleksiun, Histoire de l’Europe du Centre-Est, PUF, Paris, 2004.
 Henryk Sienkiewicz, Quo Vadis ?, Flammarion, Paris, 2005.
 Coécrit avec François Bafoil, Dieter Bingen et Bruno Drweski, La Pologne, Fayard, Paris, 2007.
 La Pologne : des origines à nos jours, Le Seuil, Paris, 2010.
 «Wilno, polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803—1832» (Vilno, capitale culturelle polonaise des territoires annexés par la Russie 1801—1832), Wrocław, 2010, et Cracovie (PAU), 2012.
 Trojkat ukrainski, szlachta, carat i lud na Wolyniu, Podolu i Kijowszczyznie 1793—1914, Lublin, 2005, 2011 et 2016.
 Гордиев узел Российской империи. Власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793—1914). / Автор. пер. М. А. Крисань. — М.: НЛО, 2011.
 «Mes pierres de lune. Essai d’autobiographie professionnelle», dans Organon, (numéro spécial), Varsovie, 2014.

Награды и звания 
Даниэль Бовуа является иностранным членом-корреспондентом Польской академии наук (PAN) (1991) и Национальной Академии наук Украины (НАН) (2000). Также является почётный доктором Вроцлавского (1993), Варшавского (1999) и Ягеллонского (2001) университетов.

Примечания 

Историки Франции
Историки Польши
Историки Украины